

Patronyme
  (1888-1971), général de division (cavalerie)
 Ève Henriette Brossin de Mère de Polanska (1878-1954), peintre suisse.

Toponyme
 Brossin est un hameau de la commune française de Roisey, située dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes.